

Patronyme 

 Caren Kemner (1965-), joueuse de volley-ball américaine ;
 Joseph-Clovis-Kemner Laflamme (1849-1910), prêtre catholique et premier géologue canadien-français ;
 Leo Kemner Laflamme (1893-1989), avocat et homme politique fédéral du Québec ;
 Napoléon Kemner Laflamme (1865-1929), avocat et homme politique fédéral du Québec.